

Biologie 
 Gloster 69 est le nom d'un cultivar de pomme créé en 1951 à Hambourg en Allemagne
 Gloster Consort, une race de canari

Technique 
 Gloster Aircraft Company un fabricant d'avion ayant notamment construit :
 Gloster Meteor
 Gloster Gladiator
 Gloster Javelin
 Gloster E28/39

Toponyme 

 la colline Gloster ou colline 235 fut durant la guerre de Corée un lieu de combats importants ;
 la rivière Gloster, cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande ;
 Gloster, census-designated place américaine située en Louisiane ;
 Gloster (Mississippi).

Patronyme 

 Chris Gloster (2000-), joueur américain de soccer.